Norbert Tomasz Kulon (ur. 20 marca 1992 we Wrocławiu) – polski koszykarz występujący na pozycji rozgrywającego, obecnie zawodnik Kotwicy Kołobrzeg.

Jego młodszy brat Maksym także jest koszykarzem.

26 czerwca 2017 został zawodnikiem GKS-u Tychy.

8 sierpnia 2018 dołączył, po raz kolejny w karierze, do I-ligowego FutureNet Śląska Wrocław.

30 czerwca 2020 zawarł umowę z Kotwicą Kołobrzeg.

Osiągnięcia 
Stan na 13 lipca 2020, na podstawie, o ile nie zaznaczono inaczej.

Drużynowe 
 Awans do I ligi z WKS-em Śląsk Wrocław (2012) oraz  Exact Systems Śląsk Wrocław (2015)
 Finalista Superpucharu Polski (2014)
 Uczestnik Pucharu FIBA Europe (2015/16)

Indywidualne 
 Zaliczony do:
 I składu I ligi (2019)
 składu honorable mention I ligi polskiej (2016 przez eurobasket.com)

Reprezentacja 
 Uczestnik mistrzostw Europy:
 U–20 dywizji B (2011 – 9. miejsce)
 3x3 (2016)

Statystyki

Przypisy

Bibliografia 
 Profil na plk.pl
 Profil na plkhistory.ugu.pl

Linki zewnętrzne 
 Profil na pzkosz.pl
 Profil na ozkosz.pl
 Profil na fiba.com 

Polscy koszykarze
Koszykarze Śląska Wrocław
Koszykarze Polfarmexu Kutno
Koszykarze GTK Gliwice
Koszykarze Wilków Morskich Szczecin
Koszykarze GKS Tychy
Koszykarze Kotwicy Kołobrzeg
Ludzie urodzeni we Wrocławiu
Urodzeni w 1992